Дэниел Аттиас (; родился 4 декабря 1951) — американский телережиссёр и продюсер. Карьера Аттиаса длилась три десятилетия и в течение этого времени он снял множество популярных телепрограмм, включая «Полиция Майами» и «Беверли-Хиллз, 90210». Он часто работает над сериалами канала HBO и снял эпизоды сериалов «Клан Сопрано», «Прослушка», «Клиент всегда мёртв», «Настоящая кровь», «Красавцы» и «Дедвуд». Аттиас получил две номинации на премию «Эмми» за режиссуру сериала «Красавцы».

Он был постоянным режиссёром шпионской драмы «Шпионка». Он также снял два эпизода сериала «Остаться в живых».

В 2001 году Дэн и его жена Диана позволили сыну Дэвиду водить их грузовик Saab 9000, в результате чего тот убил четырёх человек на острове Виста. Из-за этого разрешения против родителей было возбуждено гражданское дело.

Фильмография 
 Полиция Майами / Miami Vice (1984) телесериал
 Серебряная пуля / Silver Bullet (1985) фильм
 Кувалда / Sledge Hammer! (1986) телесериал
 Джамп стрит, 21 / 21 Jump Street (1987) телесериал
 Северная сторона / Northern Exposure (1990) телесериал
 эпизод «Первый снег»
 эпизод «Mi Casa, Su Casa»
 эпизод «Откровения»
 Беверли-Хиллз, 90210 / Beverly Hills, 90210 (1990) телесериал (19 эпизодов 1990—1994 гг.)
 Мелроуз Плейс (1992) телесериал
 Застава фехтовальщиков / Picket Fences (1992) телесериал
 Доктор Куин, женщина-врач / Dr. Quinn, Medicine Woman (1993) телесериал
 эпизод «Святилище»
 эпизод «Что такое любовь?»
 Приключения Бриско Каунти-младшего / The Adventures of Brisco County, Jr. (1993) телесериал (1 эпизод)
 Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена / Lois & Clark: The New Adventures of Superman (1993) телесериал
 эпизод 3.03 «Контакт»
 Нас пятеро / Party of Five (1994) телесериал (15 эпизодов, 1994—1999 гг.)
 Завтра наступит сегодня / Early Edition (1996) телесериал
 Практика / The Practice (1997) телесериал
 Баффи — истребительница вампиров / Buffy the Vampire Slayer (1997) телесериал
 эпизод 5.08 «Тень»
 эпизод 5.14 «Влюблённость»
 Элли Макбил / Ally McBeal (1997) телесериал
 Клан Сопрано / The Sopranos (1999) телесериал
 эпизод 1.02 «46-ой размер»
 эпизод 3.09 «Моцарелла-обличитель»
 эпизод 4.08 «Слияния и поглощения»
 Время твоей жизни / Time of Your Life (1999) телесериал
 Клиент всегда мёртв / Six Feet Under (2001)
 эпизод 2.07 «Обратно в сад»
 эпизод 3.08 «Слёзы, камни и желание»
 эпизод 3.11 «Смерть работает сверхурочно»
 эпизод 4.02 «В случае восторга»
 эпизод 4.08 «Приход и уход»
 эпизод 5.02 «Танец для меня»
 Шпионка / Alias (2001) телесериал
 эпизод 1.06 «Счётчик»
 эпизод 1.20 «Решение»
 эпизод 2.03 «Шифр»
 эпизод 2.07 «Контрагент»
 эпизод 3.02 «Последовательность»
 эпизод 3.08 «Точка проникновения»
 эпизод 4.08 «Эхо»
 Прослушка / The Wire (2002) телесериал
 эпизод 2.08 «Объявлена тревога»
 эпизод 3.05 «Выбор»
 эпизод 4.06 «Предел погрешности»
 эпизод 5.04 «Переходы»
 C.S.I.: Место преступления Майами / CSI: Miami (2002) телесериал
 эпизод 1.10 «Смертельная зона»
 Одинокие сердца / The O.C. (2003) телесериал
 эпизод 1.04 «Дебют»
 Красавцы / Entourage (2004) телесериал
 эпизод 1.04 «Свидание»
 эпизод 2.05 «Соседи»
 эпизод 2.08 «О, Мэнди»
 эпизод 2.11 «Объятия Голубой Лагуны»
 эпизод 2.12 «Доброе утро, Сайгон»
 эпизод 3.16 «Попался!»
 эпизод 3.17 «Возвращение короля»
 эпизод 4.11 «Не будет никаких Канн» (номинация на прайм-тайм премию «Эмми» за лучшую режиссуру комедийного сериала)
 Остаться в живых / Lost (2004) телесериал
 эпизод 1.18 «Числа»
 эпизод 6.12 «Все любят Хьюго»
 Юристы Бостона / Boston Legal (2004) телесериал
 эпизод 1.03 «Поймать и отступить»
 Доктор Хаус / House (2004) телесериал
 эпизод 1.10 «Истории»
 эпизод 2.01 «Смирение»
 эпизод 2.03 «Шалтай-Болтай»
 эпизод 2.12 «Отвлекающий раздражитель»
 Дедвуд / Deadwood (2004) телесериал
 эпизод 3.02 «Я не тот, за кого ты меня принимаешь»
 В Филадельфии всегда солнечно / It’s Always Sunny in Philadelphia (2005) телесериал
 эпизод 1.03 «Подростковое пьянство — национальная проблема»
 эпизод 1.05 «Оружейная лихорадка»
 эпизод 1.06 «Шайка находит труп»
 эпизод 2.02 «Шайка объявляет джихад»
 эпизод 2.03 «Деннис и Ди садятся на пособие»
 эпизод 2.04 «Как Мак тахнул маму Денниса»
 эпизод 2.05 «Малышка на сотку»
 эпизод 2.06 «Шайка отдаёт долг обществу»
 эпизод 2.07 «Шайка наживается на чуде»
 эпизод 2.08 «Шайка идёт в кандидаты»
 эпизод 2.09 «Чарли устраивает Америку всем падам»
 эпизод 2.10 «Новый отец Денниса и Ди»
 эпизод 9.04 «Мак и Деннис покупают таймшер»
 эпизод 9.06 «Шайка спасает ситуацию»
 эпизод 9.08 «Цветы для Чарли»
 эпизод 9.09 «Шайка снимает „Смертельное оружие 6“»
 Женщина-президент / Commander in Chief (2005) телесериал
 эпизод 1.07 «Первый скандал»
 Большая любовь / Big Love (2006) телесериал
 эпизод 2.08 «Kingdome Come»
 эпизод 3.01 «Block Party»
 Схватка / Damages (2007) телесериал
 эпизод 1.07 «Мы не животные»
 Герои / Heroes (2007) телесериал
 эпизод 2.07 «Времени нет»
 Огни ночной пятницы / Friday Night Lights (2008) телесериал
 эпизод 2.11 «Забегая немного вперёд»
 Настоящая кровь / True Blood (2008) телесериал
 эпизод 5.06 «Безнадёжный»
 эпизод 5.09 «Каждый хочет править миром»
 эпизод 6.02 «Солнце»
 Ходячие мертвецы / The Walking Dead (2010) телесериал
 эпизод 3.06 «Затравленные»
 Родина / Homeland (2011) телесериал
 эпизод 1.03 «Чистая кожа»
 эпизод 2.09 «Двойная игра»
 эпизод 4.10 «13 часов в Исламабаде»
 эпизод 5.08 «Всё о Эллисон»
 эпизод 5.10 «Новая норма»
 Убийство / The Killing (2011) телесериал
 эпизод 1.08 «Оппозиция»
 эпизод 2.02 «Мой счастливый день»
 Американцы / The Americans (2013) телесериал
 эпизод 2.05 «Сделка»
 Воскрешение / Resurrection (2014) телесериал
 эпизод 1.02 «Раскопки»
 эпизод 1.07 «Схемы дьявола»
 эпизод 1.08 «Разрывать»
 эпизод 2.13 «Любовь в ответ»

Ссылки

Примечания 

Лауреаты премии Гильдии режиссёров США